Донская:
 Донская — порода лошадей верхового сорта в России.

Топонимы 
 Донская — деревня, Боханский район, Иркутская область, Россия
 Донская — река на Сахалине.
 Донская (Долина Прохладная) — микрорайон в Центральном районе города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Фамилия 
 Донская, Елена Александровна (1915—2016) — советская спортсменка, трёхкратная чемпионка мира по пулевой стрельбе.
 Донская, Мария Григорьевна (1911—2010) — заслуженная артистка РСФСР (1974).
 Донская, Татьяна Владимировна (род. 1970) — российский геолог, лауреат премии имени В. А. Обручева (2020).

См. также 
 Донское
 Донской
 Донская армия
 Донская область
 Донская площадь
 Донская улица
 Донская Нива
 Вольно-Донская